Мохнецы — деревня в Рамешковском районе Тверской области. Относится к сельскому поселению Никольское.

География 
Деревня находится в 11 км на северо-запад  от центра поселения села Никольское и в 26 км на запад от районного центра Рамешки.

История 
В 1872 году в селе была построена каменная Успенская церковь с 3 престолом. 

В конце XIX — начале XX века село Мохнецы входило в состав Селищенской волости Бежецкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня входила в состав Мохнецкого сельсовета Рамешковского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1954 года — в составе Бобровского сельсовета, с 2005 года — в составе сельскому поселению Никольское.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена действующая Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1872).

Примечания 

Населённые пункты Рамешковского района